Väliletto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Väliletto (ö i Norra Österbotten), Uleåborg, 
 Väliletto (ö i Egentliga Finland), Åbo, 

Robotskapade Finlandförgreningar